Het ATP-toernooi van Rotterdam 1995 (met de officiële naam ABN AMRO World Tennis Tournament 1995) werd van 27 februari tot en met 5 maart 1995 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Het toernooi van 1995 trok 92.226 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1 = Finale
| RD1-seed1=5
| RD1-team1= Richard Krajicek
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Paul Haarhuis
| RD1-score2-1=65
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3= 
}}

Bovenste helft

 Dubbelspel 
 Geplaatste spelers 

 Toernooischema 
  Andrej Olchovski
| RD1-score16-1=5
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Jacco Eltingh  Paul Haarhuis
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=7
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Mark Keil  Peter Nyborg
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=6
| RD2-seed03=3
| RD2-team03= Martin Damm  Anders Järryd
| RD2-score03-1=w/o
| RD2-score03-2= 
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Richard Krajicek  Andrej Medvedev
| RD2-score04-1= 
| RD2-score04-2= 
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Tomás Carbonell  Francisco Roig
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Karel Nováček  Mats Wilander
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=4
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Cyril Suk  Daniel Vacek
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=

1995
Rotterdam